Enno steht für:
 Enno, ein Vorname
 Enno (Marke), eine Marke der Metronom Eisenbahngesellschaft
 NO 55, eine DDR-Rockband, die sich später in Enno umbenannte
 Radio Enno, ein privater Offener Kanal, der für Nordhausen und Umgebung ein Hörfunkprogramm produziert
 Enno (Nõo), Ort in Nõo, Kreis Tartu, Estland

Enno ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Enno (1875–1934), estnischer Lyriker

ENNO steht für:
 Notodden Airport (Tuven) (ICAO-Code), Flughafen von Heddal in Notodden, Telemark, Norwegen

Siehe auch
 Enno und Christa Springmann-Stiftung

Abkürzung